Bless the Child puede referirse a:

Película
Bless the Child, película conocida en España como La bendición y en Latinoamérica como La hija de la luz.

Música
Bless the Child, canción de la banda finlandesa Nightwish.